Four Horsemen (luta profissional)
"The Four Horsemen", canção gravada pela banda Metallica
Four Horsemen (documentário), produção britânica de 2012
The Four Horsemen (filme), produção canadense de 2008

Desambiguações de artes